Спенсер Гор:
 Гор, Спенсер (1878—1914) — английский художник.
 Гор, Спенсер (1850—1906) — английский теннисист и игрок в крокет, первый победитель Уимблдонского турнира.